

Afrique du Sud 
 Barberton, une ville de la province du Mpumalanga ;

Afrique du Sud et Eswatini 
 la , une ceinture de roches vertes ;
 les Barberton Makhonjwa, une chaîne de montagnes située à 80 % dans la province du Mpumalanga (Afrique du Sud) et pour le reste dans le royaume d'Eswatini, et constituant environ 40 % de la  ;

États-Unis 
 Barberton, une ville du comté de Summit (Ohio) ;
 Barberton, une census-designated place du comté de Clark (État de Washington).

Homonymie de localités aux États-Unis